Giyanti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Giyanti, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Giyanti, Blora, by, Jawa Tengah, 
 Giyanti, Temanggung, by, Jawa Tengah, 
 Giyanti, Magelang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar